Ligue 1 2010-11 var den 73. udgave af Ligue 1, den bedste franske fodboldrække. Turneringen blev afviklet fra 7. august 2010 til 29. maj 2011.

Tabel

Statistik

Målscorere 

Sidst opdateret: 29. maj, 2011
Kilde: Official Goalscorers' Standings

Assister 

Sidst opdateret: 29. maj, 2011
Kilde: Official Assists' Table 

Fodboldsæson 2010-11
2010-11